A National Football League 1976-os szezonja az 57. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XI zárta, amelyet a Oakland Raiders a Minnesota Vikings ellen nyert meg.

Két új csapat csatlakozott a ligához, a csapatok száma 28-ra emelkedett. A Tampa Bay Buccaneers az AFC West divízióban, a Seattle Seahawks az NFC West divízióban kapott helyet.

A Tampa Bay Buccaneers az alapszakaszbeli 0–14-es mutatóval negatív rekordot állított fel. Az első két mérkőzésükön pontot sem szereztek, és csak a negyediken tudtak először touchdownt elérni. A Tampa 1977-ben nyerte első mérkőzését, 26 vereség után.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl